

Persone 
 Biagio Vecchioni (1900-1972) – politico italiano
 Domenico Vecchioni (1945) – diplomatico e saggista italiano
 Roberto Vecchioni (1943) – cantautore, paroliere e scrittore italiano

Altro 
 Vecchioni – personaggi dei dipinti ispirati all'episodio biblico di Susanna

Pagine correlate
Susanna e i vecchioni